Мілевський Андрій Олександрович (1977) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Мілевський Артем Володимирович (1985) — український футболіст білоруського походження, нападник.
 Благоя Мілевський (1971) — македонський футболіст і футбольний тренер.
 Вітольд Мілевський (1817–1889) — польський математик, фізик та педагог.
 Мілевський Євген Володимирович (1961) — радянський та латвійський футболіст, нападник.
 Мілевський Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тадеуш Мілевський (1906–1966) — польський мовознавець, професор Яґеллонського університету.
 Мілевський Флоріан Цезарович (1935–1994) — радянський та український поет, журналіст.

Див. також 
 Юрген Мілевскі (1957) — німецький футболіст.